Lidköping kan syfta på:

 Lidköpings kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Lidköping – en tätort i Västergötland och centralort i Lidköpings kommun
 Lidköpings stad – en tidigare administrativ stad i Sverige 1446–1970
 Lidköpings församling – en församling i Kålland-Kinne kontrakt i Skara stift
 Lidköpings distrikt – ett distrikt i Lidköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
 Lidköping norra – en SCB tätort i Lidköpings kommun, utbruten ur tätorten Lidköping 2015–
 Villa Lidköping BK – bandyklubb i Sverige